Vite nascoste (Get Real) – film del 1998 di Simon Shore
Vite nascoste (Forever Lulu) – film del 2000 di John Kaye